SGU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Saint George (Utah) (Stati Uniti)
 SGU – Università statale di Saratov "N. G. Černyševskij"
 SGU – Università statale di Stavropol'
 Stargate Universe – la terza serie basata sul franchise Stargate